Die Premjer-Liha 2012/13 () war die 22. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die fünfte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, dt. Oberste Liga). Die Spielzeit begann am 13. Juli 2012 und endete am 26. Mai 2013.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Titelverteidiger Schachtar Donezk konnte sich am 26. Spieltag erneut den Titel sichern. Den größten Anteil hatte Henrich Mchitarjan, der mit 25 Toren Rekordtorschütze wurde.

Krywbas Krywyj Rih wurde wegen finanzieller Schwierigkeiten die Lizenz verweigert und aus der Premjer-Liha ausgeschlossen. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen mussten dagegen nicht absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Schachtar Donezk 

* Willian (14/2), Marko Dević (12/4), Dentinho (4/1) und Jewhen Selesnjow (3/2) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der Professional Football League of Ukraine (ukrainisch)
 Offizielle Webpräsenz der Federazija Futbolu Ukraiiny (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13